Pasaman Barat ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Sumatra Barat. Stand 2021 leben hier circa 436.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Pasaman Barat ist der Ort Simpang Ampek. Bis zu seiner Abspaltung 2003 gehörte Pasaman Barat administrativ zum Kabupaten Pasaman.

Bei einem schweren Erdbeben der Stärke 6,2 am 25. Februar 2022 kamen mindestens 10 Menschen ums Leben. Über hundert Menschen wurden verletzt und 5000 Personen mussten evakuiert werden.

Geographie 

Der Regierungsbezirk Pasaman Barat liegt im Norden von Sumatra Barat an der Küste an der Grenze zur Provinz Sumatra Utara. Im Osten grenzt Pasaman Barat an den Regierungsbezirk Pasaman und im Süden an den Regierungsbezirk Agam.  Der Indische Ozean bildet die natürliche Grenze im Westen. Administrativ unterteilt sich Pasaman in 11 Distrikte (Kecamatan) mit 19 Dörfern (Nagari).

Einwohner 
2021 lebten in Pasaman Barat 436.411 Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 115 Personen pro Quadratkilometer. 97,7 Prozent der Einwohner sind Muslime und die restlichen 2,3 Prozent Christen, mehrheitlich Protestanten.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sumatra Barat
Geographie (Sumatra)